Niemcy:
 Friedrichsruh – dzielnica gminy Aumühle w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Friedrichsruh – dzielnica gminy Knorrendorf w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Meklenburgische Seenplatte

Inne:
 Friedrichsruh – pałac
 Friedrichsruh – willa

Zobacz też:
 Friedrichsruhe